

Persone 
 Ron Marz (1959) – fumettista statunitense
 Heiko März (1965) – calciatore e allenatore di calcio tedesco

Geografia

Austria 
 Marz – comune nel distretto di Mattersburg (Burgenland)

Pagine correlate 
Martz – pagina di disambiguazione
Marx (disambigua) – pagina di disambiguazione